Греко-саудовские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Грецией и  Саудовской Аравией.

 У Греции есть посольство в Эр-Рияде. У Греции также есть Генеральное консульство в Джидде.
 У Саудовской Аравии есть посольство в Афинах.

Саудовская Аравия 
Сауд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии с 1953 по 1964 год до переезда в Египет жил в изгнании в Греции. Он искал лечение в Греции в конце жизни и умер там в 1969 году. Его называли «идеальным туристом» из-за его "щедрых расходов" в Греции.

Культурные отношения и греческое сообщество 

Число греков, которые живут и работают в Саудовской Аравии, значительно сократилось за последние несколько лет. Большинство греков в Саудовской Аравии живут в западной части страны (Джидда, Янбу). В Джидде есть греческое общество и греческий высокий уровень. школа, однако, есть некоторые греки, живущие в столице страны Эр-Рияде.

Политические отношения 

Политические отношения между Грецией и Саудовской Аравией находятся на очень высоком уровне. Министерства иностранных дел Греции и Саудовской Аравии подписали Меморандум о политических консультациях 8 мая 2007 года, а также существует Саудовская (Консультативная) группа парламентской дружбы. 

Основными направлениями сотрудничества предприятий Греции и Саудовской Аравии являются нефтепродукты и строительство.

См. также 
 Внешняя политика Греции
 Внешняя политика Саудовской Аравии
 Греческая диаспора

Примечания

Ссылки  
 Греции об отношениях с Саудовской Аравией

СА
Греция